Jezioro Kamienne (Pojezierze Bytowskie)
 Jezioro Kamienne (Pojezierze Suwalskie)